Rivalen ist der Titel folgender Filme:

 Rivalen (1923), deutscher Stummfilm von Harry Piel
 Rivalen (1926) (What Price Glory),  US-amerik. Filmdrama von 1926, Regie: Raoul Walsh, mit Edmund Lowe, Victor McLaglen, Dolores del Río
 Rivalen (1939) (Let Freedom Ring), US-amerik. Filmdrama von 1939, Regie: Jack Conway, mit Nelson Eddy, Virginia Bruce
 Rivalen (1958) (Kings Go Forth), US-amerik. Melodram von 1958, Regie: Delmer Daves, mit Frank Sinatra, Tony Curtis, Natalie Wood
 Rivalen (1990) (Across the Tracks), US-amerik. Sportler- und Familiendrama von 1990, Regie: Sandy Tung, mit Rick Schroder und Brad Pitt

siehe auch: 
 Die Rivalin (Ash Wednesday), US-amerik. Spielfilm von 1973, Regie: Larry Peerce, mit Elizabeth Taylor und Henry Fonda
 Zugvögel (1947), Titel in Österreich Rivalen, deutscher Familienfilm von 1947, Regie: Rolf Meyer, mit Carl Raddatz, Lotte Koch

 Rivalität